Het Badminton-Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BLV-NRW) (ook wel Badminton NRW genoemd)  is de koepelorganisatie in Noordrijn-Westfalen, Duitsland voor de beoefening van het badminton. Badminton NRW organiseert het badminton in Noordrijn-Westfalen. Badminton NRW is als regionale bond aangesloten bij de Deutscher Badminton-Verband.

De bond is opgericht op 30 september 1953. Per 31 maart 2021 telde de bond 39.004 leden, verspreid over 534 verenigingen.

Ledenaantallen 
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link
  Officiële website

Badminton
Badminton in Duitsland
Badmintonbond